Список викопних лускокрилих включає перелік метеликів та молей, які відомі лише у викопному стані (за скам'янілими відбитками, інклюзами у бурштині тощо). Найдавніші представники лускокрилих відомі у ранній юрі, хоча рештки лусочок з крил метеликів виявлені у пізньотріасових відкладеннях.

Це список усіх описаних викопних видів лускокрилих:

Надродина Bombycoidea

Родина Сатурнієві (Saturniidae) 
 Rothschildia Grote, 1896
 †Rothschildia fossilis Cockerell, 1914

Родина Бражникові (Sphingidae) 
 †Mioclanis Zhang, Sun & Zhang, 1994
 †Mioclanis shanwangiana Zhang, Sun & Zhang, 1994
 †Sphingidites Kernbach, 1967
 †Sphingidites weidneri Kernbach, 1967

Надродина Copromorphoidea

Родина Copromorphidae 
 Copromorpha Meyrick, 1886
 †Copromorpha fossilis Jarzembowski, 1980

Надродина Cossoidea

Родина Червиці (Cossidae) 
 †Adelopsyche Cockerell, 1926
 †Adelopsyche frustrans Cockerell, 1926
 †Gurnetia Cockerell, 1921
 †Gurnetia durranti Cockerell, 1921

Надродина †Eolepidopterigoidea

Родина †Eolepidopterigidae 
 †Daiopterix Skalski, 1984
 †Daiopterix rasnitsyni Skalski, 1984
 †Daiopterix olgae Kozlov, 1989
 †Eolepidopterix Rasnitsyn, 1983
 Eolepidopterix jurassica Rasnitsyn, 1983
 Gracilepteryx Martins-Neto & Vulcano, 1989
 †Gracilepteryx pulchra Martins-Neto & Vulcano, 1989
 †Netoxena Sohn in Sohn et al., 2012
 †Netoxena nana (Martins-Neto, 1999)
 †Psamateia Martins-Neto, 2002
 †Psamateia calipsa Martins-Neto, 2002
 †Undopterix Skalski, 1979
 †Undopterix sukatshevae Skalski, 1979
 †Undopterix cariensis Martins-Neto & Vulcano, 1989

Надродина Eriocranioidea

Родина Eriocraniidae 
 †Eriocranites Kernbach, 1967
 †Eriocranites hercynicus Kernbach, 1967

Надродина Gelechioidea

Родина Autostichidae 
 †Symmocites Kusnezov, 1941
 †Symmocites rohdendorfi Kusnezov, 1941

Родина Злакові молі-мінери (Elachistidae) 
 †Elachistites Kozlov, 1987
 †Elachistites inclusus Kozlov, 1987
 †Elachistites sukatshevae Kozlov, 1987

Родина Ethmiidae 
 Ethmia Hübner, [1819]
 †Ethmia mortuella Scudder, 1890

Родина Oecophoridae 
 †Borkhausenites Rebel, 1934
 †Borkhausenites angustipenella Rebel, 1935
 †Borkhausenites bachofeni Rebel, 1934
 †Borkhausenites crassella Rebel, 1935
 †Borkhausenites implicatella Rebel, 1935
 †Borkhausenites incolumella Rebel, 1934
 †Borkhausenites ingentella Rebel, 1935
 †Borkhausenites vulneratella Rebel, 1935
 †Depressarites Rebel, 1936
 †Depressarites blastuliferella Rebel, 1935
 †Depressarites levipalpella Rebel, 1935
 †Epiborkhausenites Skalski, 1973
 †Epiborkhausenites obscurotrimaculatus Skalski, 1973
 †Glesseumeyrickia Kusnezov, 1941
 †Glesseumeyrickia henrikseni Kusnezov, 1941
 †Hexerites Cockerell, 1933
 †Hexerites primalis Cockerell, 1933
 †Microsymmocites Skalski, 1977
 †Microsymmocites Skalski, 1977
 †Neoborkhausenites Skalski, 1977
 †Neoborkhausenites incertella (Rebel, 1935)
 †Palaeodepressaria Skalski, 1979
 †Palaeodepressaria hannemanni Skalski, 1979
 †Paraborkhausenites Kusnezov, 1941
 †Paraborkhausenites innominatus Kusnezov, 1941
 †Paraborkhausenites vicinella (Rebel, 1935)

Родина Symmocidae 
 †Oegoconiites Kusnezov, 1941
 †Oegoconiites borisjaki Kusnezov, 1941

Надродина Geometroidea

Родина П'ядуни (Geometridae) 

 †Geometridites Clark et al., 1971
 †Geometridites jordani Kernbach, 1967
 †Geometridites larentiiformis Jarzembowski, 1980
 †Geometridites repens Kernbach, 1967
 Hydriomena Hübner, (1825)
 †Hydriomena protrita Cockerell, 1922

Надродина Gracillarioidea

Родина Кривовусі крихітки-молі (Bucculatricidae) 
 Bucculatrix Zeller, 1839
 †Bucculatrix platani Kozlov, 1988

Родина Молі-строкатки (Gracillariidae) 
 †Gracillariites Kozlov, 1987
 †Gracillariites lithuanicus Kozlov, 1987
 †Gracillariites mixtus Kozlov, 1987

Надродина Hepialoidea

Родина Тонкопряди (Hepialidae) 
 †Oiophassus J. F. Zhang, 1989
 †Oiophassus nycterus Zhang, 1989
 †Prohepialus Piton, 1940
 †Prohepialus incertus Piton, 1940
 †Protohepialus Pierce, 1945
 †Protohepialus comstocki Pierce, 1945

Надродина Adeloidea

Родина Молі довговусі (Adelidae) 
 Adela Latreille, 1796
 †Adela kuznetzovi Kozlov, 1987
 †Adela similis Kozlov, 1987
 †Adelites Rebel 1934
 †Adelites electrella Rebel, 1934
 †Adelites purpurascens Rebel, 1935
 †Adelites serraticornella Rebel, 1935

Родина Incurvariidae 
 †Incurvarites Rebel, 1934
 †Incurvarites alienella Rebel, 1934
 †Prophalonia Rebel, 1936
 †Prophalonia gigas Rebel, 1935
 †Prophalonia scutitarsella Rebel, 1935

Надродина Micropterigoidea

Родина Micropterigidae 
 †Auliepterix Kozlov, 1989
 †Auliepterix minima Kozlov, 1989
 †Auliepterix mirabilis Kozlov, 1989
 †Baltimartyria Skalski, 1995
 †Baltimartyria rasnitsyni Mey, 2011
 †Baltimartyria proavitella (Rebel, 1936)
 Micropterix Hübner, 1825
 †Micropterix anglica Jarzembowski, 1980
 †Micropterix gertraudae Kurz M. A & M. E. Kurz, 2010
 †Micropterix immensipalpa (Kusnezov, 1941)
 †Moleropterix Engel & Kinzelbach, 2008
 †Moleropterix kalbei Engel & Kinzelbach, 2008
 †Palaeolepidopterix Kozlov, 1989
 †Palaeolepidopterix aurea Kozlov, 1989
 †Palaeosabatinca Kozlov, 1989
 †Palaeosabatinca zherichini Kozlov, 1988
 †Parasabatinca Whalley, 1978
 †Parasabatinca aftimacrai Whalley, 1978
 †Parasabatinca caldasae Martins Neto & Vulcano, 1989
 Sabatinca Walker, 1863
 †Sabatinca perveta (Cockerell, 1919)

Надродина Nepticuloidea

Родина Молі-малюки (Nepticulidae) 
 †Foliofossor Jarzembowski, 1989
 †Foliofossor cranei Jarzembwoski, 1989
 †Stigmellites Kernbach, 1967
 †Stigmellites araliae (Fric, 1882)
 †Stigmellites baltica (Kozlov, 1988)
 †Stigmellites caruini-orientalis Straus, 1977
 †Stigmellites heringi Kernbach, 1967
 †Stigmellites kzyldzharica (Kozlov, 1988)
 †Stigmellites messelensis Straus, 1976
 †Stigmellites pliotityrella Kernbach, 1967
 †Stigmellites samsonovi Kozlov, 1988
 †Stigmellites serpentina (Kozlov, 1988)
 †Stigmellites sharovi (Kozlov, 1988)
 †Stigmellites tyshchenkoi (Kozlov, 1988)
 †Stigmellites zelkovae Straus, 1977

Надродина Noctuoidea

Родина Ведмедиці (Arctiidae) 
 †Oligamatites Kusnezov, 1928
 †Oligamatites martynovi Kusnezov, 1928
 †Stauropolia Skalski, 1988
 †Stauropolia nekrutenkoi Skalski, 1988

Родина Совки (Noctuidae) 
 †Noctuites Heer, 1849
 †Noctuites haidingeri Heer, 1849
 †Xyleutites Kozhanchikov, 1957
 †Xyleutites miocenicus Kozhanchikov, 1957

Родина Зубницеві (Notodontidae) 
 †Cerurites Kernbach, 1967
 †Cerurites wagneri Kernbach, 1967

Надродина Papilionoidea

Базальні або incertae sedis 
 †Lithodryas Cockerell, 1909 – Lycaenidae, Nymphalidae?
 †Lithodryas styx (Scudder, 1889)
 †Lithopsyche Butler, 1889 – Lycaenidae, Riodinidae?
 †Lithopsyche antiqua Butler, 1889
 †Riodinella Durden & Rose, 1978
 †Riodinella nympha Durden & Rose, 1978 – Nymphalidae, Pieridae, Riodinidae?

Родина Головчаки (Hesperiidae) 
 †Pamphilites Scudder, 1875
 †Pamphilites abdita Scudder, 1875
 †Thanatites Scudder, 1875
 †Thanatites vetula (Heyden, 1859)

Родина Синявцеві (Lycaenidae) 
 †Aquisextana Theobald, 1937
 †Aquisextana irenaei Theobald, 1937

Родина Сонцевики (Nymphalidae) 

 †Apanthesis Scudder, 1889
 †Apanthesis leuce Scudder, 1889
 †Barbarothea Scudder, 1892
 †Barbarothea florissanti Scudder, 1892
 Doxocopa Hübner, 1819
 †Doxocopa wilmattae (Cockerell, 1907)
 Hestina Westwood, 1850
 Hestina japonica (C. & R. Felder)
 †Jupitellia Carpenter, 1985
 †Jupitellia charon (Scudder, 1889)
 †Lethites Scudder, 1875
 †Lethites reynesii (Scudder, 1872)
 †Mylothrites Scudder, 1875
 †Mylothrites pluto (Heer, 1850)
 †Neorinella Martins, Kucera-Santos, Vieira & Fr, 1993
 †Neorinella garciae Martines-Neto, 1993
 †Neorinopis Butler, 1873
 †Neorinopis sepulta (Boisduval, 1840)
 †Nymphalites Scudder, 1889
 †Nymphalites obscurum Scudder, 1889
 †Nymphalites scudderi Beutenmller and Cockerell, 1908
 †Nymphalites zeuneri Jarembowski, 1980
 †Prodryas Scudder, 1878
 †Prodryas persephone Scudder, 1878
 †Prolibythea Scudder, 1889
 †Prolibythea vagabunda Scudder, 1889
 Vanessa Fabricius, 1807
 †Vanessa amerindica Miller & Brown, 1989

Родина Косатцеві Papilionidae 

 †Doritites Rebel, 1898
 †Doritites bosniackii Rebel, 1898
 †Praepapilio Durden & Rose, 1978
 †Praepapilio colorado Durden & Rose, 1978
 †Praepapilio gracilis Durden & Rose 1978
 †Thaites Scudder, 1875
 †Thaites ruminianus Scudder, 1875

Родина Біланові (Pieridae) 
 †Coliates Scudder, 1875
 †Coliates proserpina Scudder, 1875
 †Oligodonta Brown, 1976
 †Oligodonta florissantensis Brown, 1976
 Pontia Fabricius, 1807
 †Pontia freyeri (Heer, 1849)
 †Stolopsyche Scudder, 1889
 †Stolopsyche libytheoides Scudder, 1889

Родина Ріодініди (Riodinidae) 
 Voltinia Stichel, 1910
 †Voltinia dramba Hall, Robbins & Harvey 2004

Надродина Pterophoroidea

Родина Pterophoridae 

 Merrifieldia Tutt, 1905
 †Merrifieldia oligocenicus (Bigot, Nel & Nel, 1986)

Надродина Pyraloidea

Родина Вогнівкові (Pyralidae) 
 †Gallerites Kernbach, 1967
 †Gallerites keleri Kernbach, 1967
 †Glendotricha Kusnezov, 1941
 †Glendotricha olgae Kusnezov, 1941
 †Pyralites Heer, 1856
 †Pyralites obscures Heer, 1856
 †Pyralites preecei Jarzembowski, 1980

Надродина Sesioidea

Родина Castniidae 
 †Dominickus Tindale, 1985
 †Dominickus castinodes Tindale, 1985

Надродина Tineoidea

Родина Psychidae 
 Dahlica Enderlein, 1912
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 †Palaeopsyche Sobczyk & Kobbert, 2009
 †Palaeopsyche secundum Sobczyk & Kobbert, 2009
 †Palaeopsyche transversum Sobczyk & Kobbert, 2009
 †Psychites Kozlov, 1989
 †Psychites pristinella Kozlov, 1989
 Siederia Meier, 1957
 Siederia pineti (Zeller, 1852)
 Sterrhopterix Hübner, 1825
 †Sterrhopteryx pristinella Rebel, 1934
 Taleporia Hübner, 1825
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
 Bacotia Tutt, 1899
 Bacotia claustrella (Bruand, 1845)

Родина Tineidae 
 †Architinea Rebel, 1934
 †Architinea balticella Rebel, 1934
 †Architinea sepositella Rebel, 1934
 †Dysmasiites Kusnezov, 1941
 †Dysmasiites carpenteri Kusnezov, 1941
 †Electromeessia Kozlov, 1987
 †Electromeessia zagulijaevi Kozlov, 1987
 †Glessoscardia Kusnezov, 1941
 †Glessoscardia gerasimovi Kusnezov, 1941
 †Martynea Kusnezov, 1941
 †Martynea rebeli Kusnezov, 1941
 †Monopibaltia Skalski, 1974
 †Monopibaltia ignitella Skalski, 1974
 †Palaeoinfurcitinea Kozlov, 1987
 †Palaeoinfurcitinea rohdendorfi Kozlov, 1987
 †Palaeoscardiites Kusnezov, 1941
 †Palaeoscardiites mordvilkoi Kusnezov, 1941
 †Palaeotinea Kozlov, 1987
 †Palaeotinea rasnitsyni Kozlov, 1987
 †Paratriaxomasia Jarzembowski, 1980
 †Paratriaxomasia solentensis Jarzembowski, 1980
 †Proscardiites Kusnezov, 1941
 †Proscardiites martynovi Kusnezov, 1941
 †Pseudocephitinea Kozlov, 1987
 †Pseudocephitinea svetlanae Kozlov, 1987
 †Scardiites Kusnezov, 1941
 †Scardiites meyricki Kusnezov, 1941
 †Simulotenia Skalski, 1977
 †Simulotenia intermedia Skalski, 1977
 †Tillyardinea Kusnezov, 1941
 †Tillyardinea eocaenica Kusnezov, 1941
 Tinea Linnaeus, 1758
 †Tinea antique Rebel, 1822
 †Tineitella T. B. Fletcher, 1940
 †Tineitella crystalli Kawall, 1876
 †Tineitella sucinacius Kozlov, 1987
 †Tineolamima Rebel, 1934
 †Tineolamima aurella Rebel, 1934
 †Tineosemopsis Skalski, 1974
 †Tineosemopsis decurtatus Skalski, 1974

Надродина Tortricoidea

Родина Листовійки Tortricidae 

 †Antiquatortia
 †Antiquatortia histuroides Brown & Baixeras, 2018
 †Electresia Kusnezov, 1941
 †Electresia zalesskii Kusnezov, 1941
 †Tortricibaltia Skalski, 1992
 †Tortricibaltia diakonoffi Skalski, 1981
 †Tortricidrosis Skalski, 1973
 †Tortricidrosis inclusa Skalski, 1973

Надродина Yponomeutoidea

Родина Heliodinidae 
 †Baltonides Skalski, 1981
 †Baltonides roeselliformis Skalski, 1981

Родина Lyonetiidae 
 †Prolyonetia Kusnezov, 1941
 †Prolyonetia cockerelli Kusnezov, 1941

Родина Yponomeutidae 
 †Epinomeuta Rebel, 1936
 †Epinomeuta truncatipennella Rebel, 1936

Надродина Zygaenoidea

Родина Строкатки (Zygaenidae) 

 Neurosymploca Wallengren, 1858
 †Neurosymploca oligocenica Fernández-Rubio & Nel, 2000
 Zygaena Fabricius, 1775
 †«Zygaena» miocaenica Reiss, 1936
 †«Zygaena» turolensis Fernández-Rubio, de Olano & Cunarro, 1991
 †Zygaenites Burgeff, 1951
 †Zygaenites controversus Burgeff, 1951

Надродина unassigned

Родина †Archaeolepidae 
 †Archaeolepis Whalley, 1985
 †Archaeolepis mane Whalley, 1985

Родина †Curvicubitidae 
 †Curvicubitus Hong, 1984
 †Curvicubitus triassicus Hong, 1984

Родина †Mesokristenseniidae 
 †Mesokristensenia Huang, Nel & Minet, 2010
 †Mesokristensenia angustipenna Huang, Nel & Minet, 2010
 †Mesokristensenia latipenna Huang, Nel & Minet, 2010
 †Mesokristensenia sinica Huang, Nel & Minet, 2010

incertae sedis 

 †Bombycites Heer, 1849
 †Bombycites oeningensis Heer, 1849
 †Karataunia Kozlov, 1989
 †Karataunia lapidaria Kozlov, 1989
 †Paleolepidopterites Kozlov, 2018
 †Paleolepidopterites destructus Cockerell, 1916
 †Paleolepidopterites florissantanus Cockerell, 1907
 †Phylledestes Cockerell, 1907
 †Phylledestes vorax Cockerell, 1907
 †Protolepis Kozlov, 1989
 †Protolepis cuprealata Kozlov, 1989
 †Spatalistiforma Skalski, 1992
 †Spatalistiforma submerga Skalski, 1981
 †Thermojana Yang & Chen, 1995
 †Thermojana sinica Yang & Chen, 1995

Примітки

Посилання 
 International Palaeoentomological Society 
 Palaeoentomology in Russia  in both English and Russian
 Tales from the Butterfly Garden: Lepidoptera Curious 
 Monophyly of Noctuoidea

викопні
Викопні комахи